Prairie Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Prairie Hill (Missouri)
 Prairie Hill (Oklahoma)
 Prairie Hill (Limestone County, Texas)
 Prairie Hill (Washington County, Texas)